Dimas Zegarra (né en 1932), gardien de but péruvien de football ;
 Luis Felipe Zegarra (né en 1940), prêtre et théologien catholique péruvien qui adhère à la pensée du théologien Gustavo Gutiérrez Merino ;
 Víctor Zegarra (né en 1940), joueur et entraîneur péruvien de football ;
 Ricardo Zegarra (né en 1966), footballeur péruvien ;
 Pablo Zegarra (né en 1973), joueur et entraîneur péruvien de football ;
 Jhoel Alexander Herrera Zegarra (né en 1980), footballeur péruvien.

Patronyme hispanique